Альдини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Антонио Альдини (1756—1856) — итальянский министр времён Наполеона, граф.
 Джованни Альдини (1762—1834) — итальянский анатом, племянник и последователь Луиджи Гальвани.
  (1894–1961) — итальянский актёр и режиссёр.